Bergeron steht für:

 Bergeron (Aprikosensorte)

Bergeron ist der Familienname folgender Personen:
 Dave Bargeron (* 1942), US-amerikanischer Jazzmusiker 
 Denis Bergeron (* 1956), kanadischer Astronom
 Jean-François Bergeron (* 1973), kanadischer Boxer
 Joëlle Bergeron (* 1949), französische Politikerin

 Marc-André Bergeron (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Marian Bergeron (1918–2002), US-amerikanisches Model
 Martin Bergeron (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler

Nicolas Bergeron (* 1975), französischer Mathematiker
 Patrice Bergeron (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Paul-Jean Bergeron (1890–1967), französischer Generalleutnant
 Tom Bergeron (* 1955), US-amerikanischer Moderator und Autor
 Tor Bergeron (1891–1977), schwedischer Meteorologe (Bergeron-Findeisen-Prozess)
 Wayne Bergeron (* 1958), US-amerikanischer Jazztrompeter